Comanche pode referir-se a:

 Comanches, povo nativo dos Estados Unidos da América
Língua comanche, língua falada por este povo

Topônimos

Estados Unidos
Comanche (Oklahoma), cidade do estado de Oklahoma
Condado de Comanche (Oklahoma), condado do estado de Oklahoma
Comanche (Texas), cidade do estado de Texas
Condado de Comanche (Texas), condado do estado de Texas

Filmes
Comanche (1956), filme estadunidense de 1956 estrelado por Dana Andrews
Comanche (2000), filme de 2000 estrelado por Kris Kristofferson e Wilford Brimley

Outros
Comanche (série de jogos eletrônicos), série de jogos para computador de simulador de helicópteros publicado pela NovaLogic
RAH-66 Comanche, helicóptero militar norte-americano

Ver também
The Comancheros, filme estadunidense de 1961
''Comanche Moon, livro de 1997.

Desambiguação